Лозенградски вилает ( – Къркларели или; гръцки: Επαρχία Σαράντα Εκκλησιών) е вилает в европейската част на Турция, регион Мармара. Административен център е град Лозенград. Заема площ от 6550 км2.

География 
На север граничи с област Бургас, България, на запад с Одрински вилает, на изток с Черно море и на юг и югоизток с вилаетите Родосто и Истанбул.

Административно деление 
Лозенградският вилает е разделен административно на 8 околии а те от своя страна се делят на 26 общини.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Източници

Външни препратки